And Then There Were None ist der Originaltitel folgender Werke:

 Und dann gabs keines mehr, Roman von Agatha Christie
 Das letzte Wochenende, US-amerikanischer Film von René Clair (1945)
 Ein Unbekannter rechnet ab, Film von Peter Collinson (1974)
 Und dann gabs keines mehr (2015), britische Miniserie